Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Società Sportiva Maceratese nelle competizioni ufficiali della stagione 2014-2015.

Stagione

Divise e sponsor

Organigramma societario

Rosa 

 (cap)

Calciomercato

Risultati

Serie D

Girone di andata

Girone di ritorno

Poule scudetto

Coppa Italia Serie D

Statistiche

Note 

2014-2015